De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1887-1888 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 1 september 1887. De zittingsperiode ging in op 19 september 1887 en eindigde op 27 maart 1888.

Nederland was verdeeld in 43 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 1 en 14 september 1887

Liberalen (47 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Age Buma
Johan Pieter Idus Buteux
Jacob Theodoor Cremer
Eppo Cremers
Willem Karel van Dedem
Albertus van Delden
Pieter Johannes Gesinus van Diggelen
Herman Jacob Dijckmeester
Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan van Gennep
Adriaan Gildemeester
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Hendrik Goeman Borgesius
Henri Maarten Anton van der Goes van Dirxland
Lodewijk Gerard Greeve
Abraham Frans Karel Hartogh
Bernardus Hermanus Heldt
Samuel van Houten
Willem van der Kaay
Arnold Kerdijk
Jacob Johan van Kerkwijk
Egbert Broer Kielstra
Herman Jacob Kist
Franciscus Lieftinck
Gijsbertus Martinus van der Linden
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Jan Rudolf Meesters
Willem de Meijier
Johannes Barendinus van Osenbruggen
Sebastiaan Mattheüs Sigismund de Ranitz
Willem Rooseboom
Derk de Ruiter Zijlker
Jan Schepel
Philippe Willem van der Sleyden
Harm Smeenge
Arie Smit
Herman Cornelis Verniers van der Loeff
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Dirk Visser van Hazerswoude
Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk
Wilco Julius van Welderen Rengers
Jan Willink
Johannes Zaaijer Azn.

Antirevolutionairen (20 zetels)
Jan van Alphen
Titus van Asch van Wijck
Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland
Allard van der Borch van Verwolde
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Johannes Hendricus Donner
Jan Christiaan Fabius
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas , voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub
Karel Antonie Godin de Beaufort
Ulrich Herman Huber
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius
Æneas Mackay jr.
Theodoor Philip Mackay
Alexander Frederik de Savornin Lohman
Alex Schimmelpenninck van der Oye
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Otto van Wassenaer van Catwijck

Bahlmannianen (13 zetels)
Antonius van Baar
Bernardus Marie Bahlmann
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Hubert Joachim Brouwers
Jean Clercx
Leopold Haffmans
Jerôme Lambrechts
Anthonie Ernst Reuther
Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck
Leonard Frans Hubert Carl Ruland
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Antonius Franciscus Vos de Wael

Schaepmannianen (6 zetels)
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Jan van den Biesen
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Bijzonderheden
 In 2 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 14 september 1887 gehouden.
 Hendrik Lodewijk Drucker (liberalen), in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Winschoten, nam zijn verkiezing tot Tweede Kamerlid niet aan. Als gevolg hiervan werden op 3 oktober 1887 nieuwe verkiezingen gehouden in Winschoten, waarbij Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk werd verkozen, die op 7 oktober dat jaar werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1887
 1 oktober: Jacob Leonard de Bruyn Kops (liberalen) overleed nog voor hij formeel geïnstalleerd werd. Zijn opvolger Isaäc Abraham Levy, op 25 oktober dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Alkmaar, werd op 14 november 1887 geïnstalleerd.
 19 november: Otto van Wassenaer van Catwijck (antirevolutionairen) overleed. Daarom werden op 13 en 27 december 1887 tussentijdse verkiezingen georganiseerd in Leiden. In de tweede stemronde werd Pierre Louis François Blussé (liberalen) verkozen, die op 16 februari 1888 werd geïnstalleerd.
 23 december: Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck (Bahlmannianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de arrondissementsrechtbank van Maastricht. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 januari 1888 in Maastricht werd Ruijs de Beerenbrouck herkozen, waarna hij op 14 februari dat jaar werd geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1886-1887
 Samenstelling Tweede Kamer 1888-1891
 Kabinet-Heemskerk Azn.

1887-1888
Nederlandse politiek in 1887
Nederlandse politiek in 1888